«Кирс» () — бывший футбольный клуб непризнанной НКР из Шуши, основанный в 2004 году. Базировался в Шуши (Шуша), принимал соперников на городском стадионе и участвовал в чемпионате НКР.

История 

Клуб основан в 2004 году и в том же году принял участие в Открытом чемпионате непризнанной республики. В 2009 году в 1-м чемпионате НКР команда была самой молодой по составу среди всех участников и заняла 7-е место. В сезоне-2011 она стала бронзовым призёром чемпионата республики.

Достижения 
 Бронзовый призёр Чемпионата НКР (2011).

Статистика выступлений

Чемпионат и Кубок НКР

Известные игроки

Главные тренеры клуба

Примечания

Ссылки 
 www.sportinfo.am: Новости карабахского спорта
  www.rol.ru: В Нагорном Карабахе стартует первый собственный чемпионат по футболу
  lafc.do.am: Николай Казарян о футболе и Карабахе
 www.noev-kovcheg.ru: Учитесь бить пенальти!
 www.rian.ru:В Нагорном Карабахе стартует первый открытый чемпионат по футболу

Футбольные клубы Нагорно-Карабахской Республики